Christiane Pelchat (Saint-Hubert,  - ) est une femme politique québécoise.
Mario Pelchat (1964-) est un chanteur québécois.
Michel Pelchat ( - ) est un coureur cycliste normand né à Camembert.
Michel Pelchat ( - ) est un homme politique français sénateur de l’Essonne.